Де́ллер (Deller) — фамилия. Известные носители:

 Деллер, Альфред (1912—1979) — британский певец, контратенор, руководитель певческого ансамбля The Deller Consort.
 Деллер, Джереми (род. 1966) — британский художник и куратор.
 Деллер, Наталья (более известна под именем Наталья Валерьевна Анненко; род. 1964) — советская фигуристка, выступавшая в танцах на льду.

Примечания